La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 1999-2000 è stata la 4ª edizione della coppa nazionale d'Italia della serie cadetta e si è svolta dal 27 ottobre 1999 al 23 marzo 2000. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1999-20, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale e quarti di finale, seguito poi dalla Final Four con semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1999
Pallavolo nel 2000
 1999-2000